Стуруман — озеро у Швеції.  
 Стуруман (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Стуруман — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.